Сексион Терсера има више значења:

 Сексион Терсера, Парахе ла Круз (Сан Педро и Сан Пабло Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сексион Терсера (Хуан Н. Мендез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику